Rafael González puede referirse a:

 Rafael González (1624-1703), orfebre español del barroco;
 Rafael González-Adrio (1935), baloncestista y médico español;
 Rafael González Córdova (Chile, 1950), futbolista chileno;
 Rafael González Echegaray (1923-1985), historiador español;
 Rafael González Iglesias (1900-1951), presidente de Atlético de Madrid entre 1931 y 1935;
 Rafael González Madrid "Machaquito" (1880-1955), matador de toros español;
 Rafael González Martínez, (1910-1995), periodista y guionista de historietas nacido en España;
 Rafa González Robles (1970), futbolista español;
 Rafael González Sirit (1924-2007), oftalmólogo venezolano;
 Rafael González de la Vega (1958-), yudoca mexicano.